DPYSL4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 572 амінокислот, а молекулярна маса — 61 878.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки